Gelson Iezzi (São Paulo, 9 de junho de 1939) é um engenheiro e professor brasileiro, autor de livros didáticos de Matemática.

Biografia 
Engenheiro metalurgista formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), licenciado em Matemática pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP, professor em cursos pré-vestibulares e em faculdades em São Paulo, e autor de vários livros de Matemática para o ensino fundamental, médio e superior publicados pela Atual Editora, atualmente Editora Saraiva. Gelson Iezzi veio de uma família pobre, seus pais eram filhos de imigrantes italianos e não tiveram oportunidade de estudar. Ele lutou muito, estudou em colégio público e trabalhou desde adolescente para ajudar no sustento da casa. Ainda jovem tornou-se professor de matemática, sua paixão até hoje. Inspirou-se nos exemplos dos Professores Carlos Martins Brasil Marmo, de Geometria e Desenho; Abrahan Bloh, de Álgebra; Tore Niels Olof Folmer Johnson, de Física e Alésio De Caroli, de Teoria dos Conjuntos.

Obras do autor 
 Coleção Matemática e Realidade – 5ª a 8ª séries
 Coleção Fundamentos de Matemática Elementar 1 ao 11
 Coleção Matemática: ciência e aplicações
 Matemática - volume único
"Álgebra moderna"

Autores de livros didáticos do Brasil
Professores do Brasil
Alunos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Brasileiros de ascendência italiana